Дмитрий Ухтомский:
 Ухтомский, Дмитрий Васильевич (1719—1774) — русский архитектор.
 Ухтомский, Дмитрий Михайлович (1726—1791) — генерал-майор, вице-губернатор Владимирской губернии.